Bauakademie bezeichnet

 ein historisches Gebäude von Karl Friedrich Schinkel in Berlin, siehe Berliner Bauakademie
 eine wissenschaftliche Einrichtung in der DDR, siehe Bauakademie der DDR
 eine wissenschaftliche Einrichtung im Allgemeinen, siehe Bauakademie (Einrichtung)
 ehemaliger Name der Akademie der Hochschule Biberach